Battaglia di Verona (249) – battaglia combattuta tra le truppe di Decio e quelle di Filippo l'Arabo
 Battaglia di Verona (312) – battaglia combattuta tra le truppe di Costantino I e quelle di Massenzio
 Battaglia di Verona (403) – battaglia combattuta tra Romani e Visigoti
 Battaglia di Verona (489) – battaglia combattuta tra Odoacre e Teodorico
 Battaglia di Verona (1799) – battaglia combattuta (e vinta) dall'esercito austro-ungarico agli ordini del generale Kray contro quello francese del generale Schérer
 Battaglia di Verona (1805) – battaglia della Guerra della Terza coalizione
 Battaglia di Santa Lucia o battaglia di Verona (1848) – battaglia combattuta tra gli Austriaci e i Piemontesi durante la prima guerra di indipendenza

Note